GP Slovenian Istria 2021 var den 7. udgave af det slovenske cykelløb GP Slovenian Istria. Det 156,5 km lange linjeløb blev kørt den 21. marts 2021 med start og mål i Izola på Istrien. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021. Den oprindelige 7. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Italienske Mirco Maestri fra Bardiani CSF Faizanè vandt løbet efter en massespurt.

Resultat

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021